Théâtre de marionnettes
 Spectacle de marionnettes, nouvelle humoristique de Fredric Brown